Tarnogród peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Gmina Tarnogród, une gmina mixte 
Tarnogród, une ville